Cargûl je smyšlená postava z počítačové hry Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar (LOTRO) podobná Nazgûlovi. Cargûl znamená červený přízrak a je to v mordorštině (možná sindarštině).

Způsob nakažení 
V Cargûla se postava promění, je-li zasažena morgulským ostřím, dýkou pána nazgûlů. Tato proměna trvá několik hodin až dnů. Takto se proměnil Amdir (Amdír), jeden z hraničářů, Aragornových společníků.

Amdirův příběh v LOTRO 
Příběh začíná v Blackwoldském táboře (Blackwoldi jsou banditi, loupežníci z Hůrecka). Amdira bodne Nazgûl, a to před očima dvou hobitů (Mundo Sackville-Pytlíka a Celandine Brandorádové), pak přijde Aragorn (Chodec, anglicky Strider) a Pána Nazgûlů zažene. Odejdou do vesnice Archet. Tam probíhá intro hry. Vesnice Archet je zablokována, jelikož je obklopena skalami a vedlejší vesnici zabarikádovali Blackwoldi. Vedlejší vesnice Combe je jediný východ. Jednou Blackwoldi a zrádce Calder Bob zaútočí na Archet s pomocí Angmaru. Přijdou Cargûlové, kteří odvedou Amdira. Calder Bob pak zabije místního kapitána Brackenbrocka, a to před očima
dvou hobitů (Munda a Celandine), Atliho - pavoučí záhuby (jednoho místního trpaslíka), kapitánova syna Jona Brackenbrocka a před vámi. Potom Chodec odejde do hostince U skákavého Poníka. Po útoku byla vedlejší vesnice odbarikádována a vstup do světa je volný. Aragorn pak jednou půjde osvododit Amdira. Doprovází ho 2 hraničáři a vy. Pak se rozdělíte. Lenglinn půjde s Chodcem a vy jdete s Torthannem. Pak Amdira najdete, ale bude pozdě. Budete totiž svědky jeho proměny. Poté Nazgûlové utečou a vy s Torthannem budete muset Amdira zabít. Při zachraňování Amdira potkáte ještě Skógrima, trpaslíka který byl zabit a byl oživen, přidal se na stranu zla. S ním se setkáte i ve hře za elfy či trpaslíky.
Hobiti a lidé začínají intro společně v Archet. Elfové a trpaslíci začínají intro společně v Ered Luin a před Thorinovými síněmi (Thorin's Halls).

Vzhled 
Cargûl vypadá skoro jako Nazgûl. Jen má červenou, trochu naoranžovělou barvu. Nosí plášť s kapucí. Stejně jako nazgûlové mají i cargûlové neviditelnou hlavu, mají jen černý stín pod kapucí.

Výskyt 
V Mordoru se moc nevyskytují, jsou převážně z Angmaru. Mohou se ale objevovat v celé Středozemi.

Externí odkazy 
  Oficiální stránky LOTRO
  LOTRO wikia
  LOTRO wiki

Videoherní postavy